Stand Up steht für:

 Stand Up (Album), ein Album der britischen Progressive-Rock-Band Jethro Tull
 Stand Up (Aktion), eine Aktion der UN-Millenniumkampagne und des Global Call to Action Against Poverty
 Stand-up-Comedy, Soloprogramm eines Komikers
 Stand Up (Lied), Lied aus dem Film Harriet (2019)